Războiul din Pacific se poate referi la:

 Războiul din Pacific (al Doilea Război Mondial) – conflict militar din Oceanul Pacific, insulele sale și Asia Răsăriteană și Sudică, care s-a desfășurat între 7 iulie 1937 și 14 august 1945, având ca principali beligeranți Aliații pe de-o parte și Japonia pe de alta.
 Campania din Pacific (Primul Război Mondial) – conflict militar din Oceanul Pacific, care s-a desfășurat între 3 august 1914 și 5 ianuarie 1919, între Antanta și Germania.
 Războiul Pacificului – conflict militar între forțele chiliene pe de-o parte, și o alianță boliviano-peruană, care a avut loc între 1879–1984.